

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15, w tym 10 podstawowych 
 Dębiny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sośno 
 Dębiny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łubianka 
 Dębiny – część wsi Dokudów Drugi w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Dębiny – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Abramów 
 Dębiny – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie 
 Dębiny – część wsi Stawek w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Latowicz
 Dębiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szydłowo
 Dębiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz 
 Dębiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha 
 Dębiny – część wsi Wójty-Trojany w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Gzy
 Dębiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Zatory 
 Dębiny – część wsi Telaki w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Kosów Lacki
 Dębiny – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Narol 
 Dębiny – osada wsi Widlice w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
 Dębiny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Wilczęta

Zobacz też 
 Dębiny Osuchowskie
 Dębinki